Виктор Фёдорович Семёнов (1871—1947) — российский и советский учёный-ботаник, краевед.

Биография 
Родился в Усть-Каменогорске.

Окончил учительскую семинарию в Омске и учительский институт в Чернигове.

В 1902—1905 гг. — вольнослушатель Петербургского университета.

В 1908—1915 гг. работал в Томске — в женской гимназии, технологическом институте.

В 1919 году окончил Петровскую сельхозакадемию, переехал в Омск.

Профессор Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства.

Председатель Западно-Сибирского отдела Русского географического общества (1923—1930), участник множества экспедиций по Сибири, Алтаю, Казахстану, Центральному Тянь-Шаню, Дальнему Востоку.

В 1939—1947 гг. из-за тяжелой болезни был прикован к постели.

Скончался 8 декабря 1947 года. Похоронен на Казачьем кладбище Омска. В 1963 году перезахоронен на Старо-Восточном кладбище.

Избранные публикации 
 Записки (дневник) «По Амуру — лето 1908» (из фондов ГБУ АО «АОКМ»)
 Ботанические работы в Акмолинской области в 1912 и 1913 годах: К материалам по флоре Киргизских степей. Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печатного дела, 1914.
 Ботанические заметки при проезде по Павлодарскому уезду Семипалатинской области в конце мая 1914 года. Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печат. дела, 1915.
 О растительности Бухтарминского края и хребта Холзун. 1924
 Главнейшие дикорастущие лекарственные растения Акмолинской губернии. Омск. ОГИТД. 1925
 О пыльной головне американского пырея. Омск. Сиб. с.-х. академия. 1926
 «Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества», Омск : издание Западно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества, типо-литография «Омгосполиграф», 1927.
 Список и таблица распространения дикорастущие сосудистых растений в пределах бывшей Акмолинской области. 1928
 Растительность Омской области (Науч.-попул. очерк). — Омск : Омск. обл. гос. изд., 1937

Литература 
 Известия Омского регионального отделения Русского географического общества. — Вып. (12) 19. — Омск, 2007. — С. 180—181.

Ботаники СССР
Ботаники России
Ботаники Российской империи
Краеведы СССР
Краеведы России
Краеведы Российской империи
Путешественники Российской империи
Путешественники России
Путешественники СССР
Члены Русского географического общества до 1917 года
Похороненные на Старо-Восточном кладбище‎